Павлода́рская епа́рхия () — епархия Казахстанского митрополичьего округа Русской Православной Церкви, объединяющая приходы и монастыри в пределах Павлодарской области.

История 
Территория нынешней Павлодарской области входила в различные епархии Русской Православной церкви: Тобольскую (до 1895 года), Омскую (1895—1937), Среднеазиатскую (1938—1947), Семипалатинскую (1948—1955), Алма-Атинскую (1955—1999), Астанайскую (1999—2010).

Павлодарская епархия была образована 6 октября 2010 года в пределах Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей, будучи выделена из состава Алма-Атинской епархии с последующим утверждением на Архиерейском Соборе.

Епископом Павлодарским и Усть-Каменогорским избран архимандрит Варнава (Сафонов), наместник Рождество-Богородичного Санаксарского монастыря Саранской епархии. Хиротония состоялась 14 ноября 2010 года.

Решением Священного синода Русской православной церкви от 5 октября 2011 года из Павлодарской епархии в границах Восточно-Казахстанской области была выделена Усть-Каменогорская епархия.

Благочиния 
Епархия разделена на 3 церковных округа (По состоянию на октябрь 2022 года):
 Павлодарское благочиние
 Теренкольское благочиние
 Экибастузское благочиние

Монастырь 
 Петропавловский монастырь в Павлодаре (женский)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Павлодарской епархии
 Павлодарская епархия на сайте Патриархия.ru
 Павлодарское благочиние
 Учреждены новые епархии Русской Православной Церкви в Казахстане
 Архимандрит Варнава (Сафонов) хиротонисан во епископа Павлодарского и Усть-Каменогорского

 
Появились в 2010 году в Казахстане
Религия в Павлодаре
Епархии митрополичьих округов
Организации, основанные в 2010 году